El Comercio es el nombre de varios periódicos del mundo hispano

 El Comercio, diario de Ecuador;
 El Comercio, diario español editado en Gijón;
 El Comercio, antiguo diario de Filipinas;
 El Comercio, diario de Perú;
 El Comercio de Córdoba, antiguo diario español;